Il singolare del torneo di tennis Nairobi Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Sascha Nensel 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Karel Nováček (Campione)
 Andrew Sznajder (quarti di finale)
 Paolo Pambianco (quarti di finale)
 Paul Dogger (quarti di finale)

 Peter Palandjian (secondo turno)
 Xavier Daufresne (primo turno)
 Chris Garner (secondo turno)
 Ned Caswell (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nairobi Challenger 1989